Aegidius, Romeins legerleider in Gallië in de 5e eeuw, stichter van het Gallo-Romeinse Rijk
 Egidius de Eremiet of Sint-Gillis
 Egidius van Assisi
 het lied Egidius waer bestu bleven
 Egidius (Harry Potter), een uil in de zevendelige boekenserie Harry Potter van J.K. Rowling